Синьори:
 Синьори, Джузеппе (родился 17 февраля 1968) — итальянский футболист, нападающий, игрок сборной Италии.
 Синьори, Франческо (родился 26 октября 1988) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Сампдория».